Cazilhac puede referirse a: 

 Cazilhac, comuna francesa situada en Aude.
 Cazilhac, comuna francesa situada en Hérault.